Sobel – rapper polacco
 Dava Sobel – divulgatrice scientifica statunitense
 Operatore di Sobel – algoritmo per l'elaborazione di immagini digitali